Про-лига Ирана 2008/2009 годов () — 27-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 4 августа 2008 года и закончился 26 апреля 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2008/09 на сайте persianleague.com
 Сезон 2008/09 на сайте iplstats.com
 Чемпионат Ирана на rsssf.com

2008/2009
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2008 году
Спорт в Иране в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009